

Matematica
 Angolo convesso
 Insieme convesso
Funzione convessa
Inviluppo convesso
Combinazione convessa
Programmazione convessa
Convessa coniugata
Quadrilatero convesso

Ottica
Lente convessa

Economia
Convessità in econometria

Altro
Convesso è un attributo araldico